Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA)
 Tájépítészek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Landscape Architects – IFLA)